Al Ayam est un magazine libanais arabophone comprenant de nombreuses pages en français, du groupe du journal al Yom appartenant à la famille el Tibi. Fondé en 1966, Al Ayam est un  magazine politique, culturel et économique qui publie des dossiers spécialisés. Le directeur de la publication est Marwan el Tibi et le chef du bureau de Paris est Zeina el Tibi qui est également corédactrice en chef.
 Al Ayam, magazine hebdomadaire indépendant marocain.
Al-Ayam, quotidien indépendant soudanais, suspendu en 2003.
 Al-Ayam, journal syrien, créé pendant le mandat français, arrêté avec l'arrivée du parti baasiste au pouvoir et qui renaquit pendant la Guerre civile syrienne.
 Al Ayam (Les Jours) principal quotidien libéral de Bahreïn. Propriété de l'ancien ministre de l'information, Nabeel Al Hamer, aujourd'hui conseiller du roi Hamad, il soutient l'action du gouvernement tout en se faisant l'écho du combat du mouvement libéral au sein du royaume.
 Alayam est un mensuel tamoul publié en anglais et en langue vernaculaire.
  Al Ayam est un quotidien palestinien basé à Ramallah, fondé en 1995, dont le rédacteur en chef est Akram Haniyya ; il est considéré comme l'organe des modérés et interdit en 2008 par le Hamas.

Notes